John Mayall's Bluesbreakers, een bluesformatie uit Engeland rondom John Mayall
 Blues Breakers with Eric Clapton, een bekend album van die band
 De Bluesbreakers, een Nederlandse band
 Marshall Blues Breaker, een overdrivepedaal
 Marshall Bluesbreaker, bijnaam van de Marshall JTM45 1962 gitaarversterker uit 1964 en officiële naam van de heruitgave daarvan uit 1989